В Литве находится 30 региональных парков. Все они были основаны в 1992 году.

Ссылки 
 VALSTYBĖS SAUGOMI REGIONINIAI PARKAI

Списки:Литва